Нант-4 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
В результате реформы 2015 года состав кантона изменился: в него были добавлены некоторые кварталы, ранее входившие в состав упразднённого кантона Нант-11.

Состав кантона с 22 марта2015 года 
В состав кантона входят юго-западные кварталы города Нант.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют руководитель проектов в области социального жилья Жером Алемани (Jérôme Alemany) (Социалистическая партия) и преподаватель колледжа Луиза Паён (Европа Экология Зелёные).

Ссылки